Termenul „Capela” se poate referi la:

() este un lăcaș religios construcție care poate să fie independentă sau să aparțină de o biserică.
 Capela Sixtină din Vatican 
 Capela Sfânta Ecaterina din Brașov
 Capela Pruncul din Suceava
localități
 Capela oraș din Brazilia
 Capela de Santana
 Capela do Alto Alegre
 Capela (Portugalia)